Чемпионат мира по шашкам-64 молниеносной программе среди женщин 2009 года прошёл 26 июня во дворце культуры города Рубежное, Украина. Чемпионат проходил в общей программе с классическим контролем времени.

Чемпионка:  Елена Миськова(Молдава), серебро — Короткая Елена  (Украина), бронза — Наталья Фёдорова (Россия).

Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 3 минуты до конца партии плюс 3 секунды за ход (фишеровская система).

Главный судья Ярославцев А. И.

Принцип распределения мест в турнире 

Из Положения.

Победительница определяется по наибольшей сумме набранных очков. Далее по приоритету идёт система коэффициентов Солкофа
 количество очков;
 система коэффициентов Солкофа;
 второй усеченный коэффициент Солкофа;
 третий усеченный коэффициент Солкофа и т.д.

Но в случае равенства очков у двух спортсменов, делящих первое место, проводится дополнительный матча из 3-х микро-матчей. Если после этого матча равенство сохранилось, то соперницы играют до первой победы в микро-матче. Если после пяти матчей равенство сохранилось, преимущество получает участница, занявшая более высокое место на первом этапе (согласно пункту 3.3).

В случае дележа 1 места тремя и более спортсменками, места распределяются в дополнительном турнире в один круг.  Если после дополнительного турнира возникнет новый дележ первого места, то участницы дележа, занявшие два более высоких места по итогам основного турнира играют дополнительный матч из 3 микро-матчей, а далее микро-матчи до первой победы, но не более 5 микро-матчей.

Таблица

Состав судейской коллегии 

Главный судья, арбитр ФМЖД Ярославцев Анатолий Иванович

Заместитель главного судьи международный арбитр Михайловский Анатолий Александрович

Главный секретарь, международный арбитр Балтажи Константин Георгиевич

Заместитель главного секретаря Задорожний Василий Юрьевич

Судьи Доронин Анатолий Степанович

Клепаков Николай Антонович

Тривия 

Самбиньел Сабрина - первая ангольская шашистка, выигравшая партию на чемпионатах мира по русским шашкам (4-ый тур, над польской участницей).

Ссылки 

http://rubezhnoe2009.at.ua/ сайт турнира

Международные спортивные соревнования в Рубежном
Международные соревнования по шашкам на Украине
События 26 июня
2009 год в шашках
2009
Чемпионаты мира на Украине
Спорт на Украине в 2009 году
Июнь 2009 года